Ashley Biden (Wilmington, Delaware, 1981), treballadora social, activista, filantropa i dissenyadora de moda estatunidenca, filla de Joe i Jill Biden
 Beau Biden (Wilmington, Delaware, 1969 – Bethesda, Maryland, 2015), polític, fiscal i militar estatunidenc 
 Hunter Biden (1970), advocat i assessor en inversions estatunidenc i segon fill de Joe Biden 
 Jill Biden (Hammonton, 1951), educadora i professora estatunidenca, primera dama dels Estats Units
 Joe Biden (Scranton, Pennsilvània, 1942), polític demòcrata nord-americà i president dels Estats Units des del 2021